Onderdistrict in Indonesië
 Ngampel (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngampel (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngampel (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngampel (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Balong), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Mejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Mojoroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Ngusikan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Ngampel (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java